Бубновщина — название населённых пунктов:

 Бубновщина — деревня в Старорусском районе Новгородской области России.
 Бубновщина — село в Прилукском районе Черниговской области Украины.